Józefa Ledóchowska – attrice polacca
 Maria Teresa Ledóchowska – religiosa polacca, fondatrice della congregazione delle Suore Missionarie di San Pietro Claver, venerata come beata dalla Chiesa cattolica
 Urszula Ledóchowska – religiosa polacca, fondatrice della congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, venerata come santa dalla Chiesa cattolica